

Sigle 
 Pokémon Mystery Dungeon  – serie di videogiochi dei Pokémon
 Polarization mode dispersion  – dispersione dei modi di polarizzazione

Codici 
 PMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale di Palmdale (Stati Uniti d'America)
 pmd – codice ISO 639-3 della lingua pallanganmiddang

Musica 
 PMD  – rapper statunitense, componente degli EPMD